Воронкино — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Паниковская волость».

Расположена на западе волости, на границе с Эстонией, в 16 км (или в 23 км по дорогам) к юго-западу от центра города Печоры и в 7,5 км к западу от волостного центра, деревни Паниковичи. Восточнее находится небольшое озеро Воронкино.

Население 
Численность населения деревни составляет 20 жителей (2000 год).

Топографические карты 
 O-35-079-D Масштаб: в 1 км 500 м Госгисцентр

Примечания 

Населённые пункты Печорского района